Центрально-Міський район Горлівка
 Центрально-Міський район Кривий Ріг
 Центрально-Міський район Макіївка